Le Propre de l'Homme peut faire référence à :
 « Propre de l'Homme », la question de la distinction spécifique à notre espèce ;
 Le propre de l'homme, film réalisé par Claude Lelouch (1960) ;
 Le Propre de l'Homme, roman de Robert Merle (1989) ;
 Le Propre de l'homme, téléfilm réalisé par Marc Rivière (1996).